Штерівка — селище міського типу Луганської області, підпорядковане Краснолуцькій міськраді.
 Штерівка — вузлова вантажно-пасажирська залізнична станція Луганської дирекції Донецької залізниці.
 Селище Штерівка — селище в центрально-міському районі міста Горлівка, розташоване поблизу траси Донецьк–Горлівка.